Laczkó Mihály (1935–2020) sportvezető, az MLSZ elnöke, vegyészmérnök
 Laczkó Mihály (1939–2016) a Tatabányai Bányász labdarúgója
 Laczkó Mihály (1940) az MTK labdarúgója
 Laczkó Mihály (?) rendező